LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (Objectiu 4 o ODS 4) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L'ODS 4 és: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”. L'Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible
Educació